Valas (Vállasjohka/jávri) is de aanduiding van een tweetal rivieren en meren in het noorden van Zweden:
Valasrivier (Lävasrivier); zijrivier van de Lävasrivier
Valasrivier (Rakisrivier); zijrivier van de Rakisrivier
Valasmeer (Lävas); meer dat afwatert via de Valasrivier (Lävasrivier)
Valasmeer (Rakis); meer dat afwatert via de Valasrivier (Rakisrivier)

Ook:
Valasberg; berg in de omgeving van de Valasrivier (Lävasrivier)